Tenisový turnaj Open GDF Suez 2012 se konal ve dnech 4. – 12. února ve francouzském hlavním městě Paříži, v hale Stade Pierre de Coubertin na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA Premier Tournaments. Odměny činily 700 000 USD.

Obhájkyně titulu ve dvouhře Petra Kvitová se rozhodla nestartovat. Němka Angelique Kerberová zdolala ve finále hráčku první desítky žebříčku Francouzku Marion Bartoliovou po setech 7–6(7–3), 5–7, 6–3 a získala první titul na okruhu WTA.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
  Maria Šarapovová (čtvrtfinále)
  Marion Bartoliová (finále)
  Li Na (1. kolo, skreč)
  Jelena Jankovićová (odstoupila)
  Sabine Lisická (odstoupila)
  Julia Görgesová (čtvrtfinále)
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová (1. kolo)
  Angelique Kerberová (vítězka)

 Jiné formy účasti 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do hlavní soutěže:
  Alizé Cornetová
  Pauline Parmentierová

Následující hráčky postoupily z kvalifikace:
  Gréta Arnová
  Kristina Barroisová
  Mona Barthelová
  Bethanie Matteková-Sandsová
  Alberta Briantiová – jako šťastná poražená
  Jill Craybasová – jako šťastná poražená
  Varvara Lepčenková – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
  Jelena Jankovićová (zranění levého stehna)
  Kaia Kanepiová (zranění pravého ramene)
  Sabine Lisická (viróza)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

| RD1-seed1=9
| RD1-team1= Angelique Kerberová
| RD1-score1-1=62
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Yanina Wickmayerová
| RD1-score2-1=77
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Klára Zakopalová
| RD1-score3-1=63
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Marion Bartoliová
| RD1-score4-1=77
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=9
| RD2-team1= Angelique Kerberová
| RD2-score1-1=77
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Marion Bartoliová
| RD2-score2-1=63
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=3
}}

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (vítězky)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (1. kolo)
  Jarmila Gajdošová /  Bethanie Matteková-Sandsová (1. kolo)
  Monica Niculescuová/  Alicja Rosolská ''(semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Open GDF Suez
Tenis ve Francii v roce 2012
WTA Tour 2012